Pablo Cuevas era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale da Benoît Paire che ha conquistato il titolo battendo in finale Tommy Robredo per 7–67, 6–3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ottengono un bye per il secondo turno.

  David Goffin (secondo turno)
  Tommy Robredo (finale)
  Pablo Cuevas (semifinale)
  Juan Mónaco (secondo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)
  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Jerzy Janowicz (secondo turno)

Qualificati 

  Andrea Arnaboldi (primo turno)
  Rogério Dutra Silva (primo turno)

  Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
  Julian Reister (primo turno)

Wildcard 

  Markus Eriksson (primo turno)
  Christian Lindell (secondo turno)

 Elias Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2015
ATP World Tour 2015